Rejon mikołajowski – rejon obwodu lwowskiego
 Rejon mikołajowski – rejon obwodu odeskiego
 Rejon mikołajowski – rejon obwodu mikołajowskiego